Moezel (rivier), een rivier in Frankrijk, Luxemburg en Duitsland
 Moezel (Friesland), een rivier/beek in de Nederlandse provincie Friesland
 Mosel (wijnstreek), de herkomststreek van de moezelwijn

Zie ook 
 Moselle (doorverwijspagina)